Terebra ist
 eine antike Belagerungsmaschine, siehe Mauerbohrer
 eine Gattung aus der Familie der Schraubenschnecken, siehe Terebra (Gattung)